Scrolling TrackPad jest touchpadem skonstruowanym przez firmę Apple na potrzeby swoich komputerów przenośnych, m.in. serii MacBook, MacBook Pro, oraz starszych już nieprodukowanych, takich jak seria PowerBook G4. Cechą wyróżniającą touchpad firmy Apple jest reagowanie na ruchy wykonywane dwoma złączonymi palcami, które wywołują specjalne reakcje komputera. Ruch w poziomie przesuwa zawartość okna w lewo/prawo, zaś ruch w pionie w górę/dół (analogiczne do posługiwania się kółkiem myszki komputerowej). Istnieje również możliwość przesuwania zawartości okna w kierunkach pośrednich. Możliwe jest także wywołanie efektu wciśnięcia prawego przycisku myszy (przywołującego zazwyczaj menu kontekstowe) przez przytrzymanie jednego palca na touchpadzie i puknięcie innym palcem w inną część gładzika.

Apple